Đuro Arnold može se odnositi na:

 Đuro Arnold - hrvatski filozof, pedagog i pjesnik
 Đuro Arnold - hrvatsko-mađarski skladatelj